Пузыри на воде () — непальская кинодрама 2019 года режиссёра Бинода Паудела. Премьера состоялась 15 февраля 2019 года. Фильм выдвигался от Непала на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке», однако не прошёл отбор.

Сюжет 
В драме показано положение женщины в современном Непале. Муж главной героини Ранакалы семь лет назад уехал в Саудовскую Аравию и перестал присылать деньги. Работая водителем авторикши, она самостоятельно зарабатывает на жизнь и в одиночку пытается тащить на себе всю семью — дочку отдала в интернат, заботится о парализованном свёкре. Соседи осуждают замужнюю женщину, когда в её жизни появляется новый ухажёр и она задумывается о новом браке.

В главных ролях

Ссылки 
 «Пузыри на воде» на сайте Сахалинского международного кинофестиваля

Примечания 

Фильмы Непала
Фильмы 2019 года